Rio do Antônio est une municipalité de l'État de Bahia
 Rio do Antônio est un cours d'eau de l'État de Bahia

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme